Кировгра́дский городской округ — муниципальное образование в Свердловской области России, относится к Горнозаводскому управленческому округу. Административный центр — город Кировград.

С точки зрения административно-территориального устройства области, Кировградский ГО вместе с ГО Верхний Тагил находится в границах административно-территориальной единицы город Кировград (соответствует категории города областного подчинения).

География 
Кировградский городской округ расположен в юго-западной части Свердловской области, в южной части Горнозаводского управленческого округа, к северо-западу от Екатеринбурга и к югу от Нижнего Тагила. Площадь городского округа — 661,627 км², что составляет приблизительно 0,34% от общей площади области.

В западной части Кировградского городского округа проходит Уральский хребет, разделяющий Европу и Азию. Большая часть городского округа, включая сам город Кировград и все остальные населённые пункты округа, расположена в азиатской части России, на восточных отрогах Среднего Урала.

Окружной центр — город Кировград — расположен в восточной части округа и фактически разделяет преимущественно лесистую горную и малолесную равнинную части округа. Юго-восточная часть городского округа занята Шайтанским, Шигирским и Светлым озёрами и другими водоёмами.

По территории округа протекают реки Обского бассейна Тагил и Нейва. Город Кировград расположен в их междуречье.

Городской округ граничит:
 на севере — с Горноуральским городским округом,
 на востоке — с Невьянским городским округом,
 на юго-востоке — с городским округом Верх-Нейвинский и Новоуральским городским округом,
 на юге — с городским округом Верхний Тагил,
 на западе — с муниципальным образованием «город Нижний Тагил».

Полезные ископаемые 
На землях Кировградского городского округа встречаются медно-колчеданные месторождения, карбонатное сырьё для строительной промышленности, кварц жильный, кварцит, золото, хром.

История 
14 апреля 1996 года создано муниципальное образование город Кировград, включившее в себя Кировград и территории, подчинённые городской администрации (за исключением города Верхнего Тагила и подчинённых населённых пунктов). 17 декабря 1996 года муниципальное образование было включено в областной реестр.

С 31 декабря 2004 года муниципальное образование город Кировград было наделено статусом городского округа. Рабочие посёлки Карпушиха, Лёвиха и Нейво-Рудянка были преобразованы в сельские населённые пункты.

С 1 января 2006 года муниципальное образование город Кировград было переименовано в Кировградский городской округ.

Население

Состав городского округа 
В состав муниципального образования (городского округа) входят 8 населённых пунктов

В состав административно-территориальной единицы город Кировград также входят все 3 населённых пункта, входящие с точки зрения муниципального устройства в городской округ Верхний Тагил.

 Упразднённые населённые пункты
 Посёлок Ломовский упразднён законом № 142-ОЗ от 10 декабря 2020 года.

Экономика 
На территории округа расположены градообразующие предприятия:
 АО «Кировградский завод твердых сплавов»,
 Филиал «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь».

Промышленность Кировградского городского округа представлена, главным образом, цветной металлургией. Сельского хозяйства на территории Кировградского городского округа нет.

Экологические проблемы

Качество атмосферного воздуха 
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, в 2016 году от стационарных источников в Кировградском ГО было выброшено в атмосферный воздух 26,7 тыс. т загрязняющих веществ, а в 2017 году превысило на 0,4 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет за два года 2,9 % от суммарного выброса по Свердловской области.
В 2016 году в районе расположения станции максимальные разовые концентрации были превышены по всем измеряемым загрязняющим веществам: диоксиду серы, диоксиду азота, пыли мелкодисперсной, оксиду азота и оксиду углерода.
В 2017 г. в районе расположения станции были зафиксированы превышения нормативов содержания в атмосферном воздухе по диоксиду серы.
За период измерений в 2018 г. в районе расположения станции, превышения нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: диоксида азота, оксида азота, оксида углерода и пыли мелкодисперсной не зафиксированы. Вклад в загрязнение атмосферного воздуха Кировградского муниципального предприятия «Благоустройство» составил 0,6 тыс. т, ОАО «ОТСК» Кировградский РТС — 0,2 тыс. т, ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» — 0,143 тыс. т.
Наибольшее количество загрязняющих веществ выбрасывалось в атмосферный воздух при производстве меди филиалом «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» — 24,6 тыс. т. Более точные данные представлены в таблице:

В 2018 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» к уровню 2017 г. уменьшились на 1,6 тыс. т (на 6,1 %) за счет консервации опытно-промышленного участка выщелачивания пиритных огарков обогатительной фабрики, переработки малосернистого сырья и проведения инвентаризации источников выбросов.
Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2018 г. проводились филиалом «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь». Затраты составили 21,338 млн рублей

Уровень загрязнения вод 
В целом по Свердловской области водохозяйственный баланс рек положительный. Однако за 2016—2017 гг. показали низкие величины минимального стока на большинстве рек и повышенное загрязнение отдельных участков рек обусловили дефицит водных ресурсов необходимого качества (до 30‒80 % объема) в городах Свердловской области города Кировград. На других предприятиях Кировградского ГО изменение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух было незначительным.
 Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников — рек Шайтанка, Тагил, Чигирского озера.
В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составила 2 %, загрязненных недостаточно очищенных на очистных сооружениях — 80,3 %, нормативно чистых (без очистки) — 15,3 %, нормативно-очищенных — 2,4 %.
Нормативную очистку сточных вод обеспечивают сооружения физико-химической очистки филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» проектной производительностью 3,4 млн куб. м/год, АО «Кировградский завод твердых сплавов» проектной производительностью 0,1 млн куб. м/год.
По сравнению с 2017 г. сброс загрязненных сточных вод увеличился на 0,61 млн м³ (16,9 %).
На долю Кировградского ГО приходится 4,48 млн м³ (0,7 % от общего использования водных ресурсов Свердловской областью). Наиболее крупными водопользователями являются: филиал «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь».
Структура водоотведения Кировградским ГО в 2014—2018 гг. представлена в таблице:

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составила 2 %, загрязненных недостаточно очищенных на очистных сооружениях — 80,3 %, нормативно чистых (без очистки) — 15,3 %, нормативно-очищенных — 2,4 %.
На территории Кировградского ГО действуют 7 очистных сооружений (биологической очистки — 4, механической очистки — 1 и физико-химической очистки — 2) суммарной проектной мощностью 9,57 млн куб. м/год. Фактический объем сточных вод, поступивших в поверхностные водные объекты после очистных сооружений, составил 3,73 млн куб. м.
Нормативную очистку сточных вод обеспечивают очистные сооружения следующих предприятий (в скобках указана проектная мощность очистных сооружений): физико-химическая очистка: филиал «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь», Кировградский ГО (3,45 млн куб. м). По сравнению с 2017 годом сброс загрязненных сточных вод Кировградским ГО увеличился на 0,61 млн м³ (16,9 %) за счет увеличения хозяйственно-бытовых сточных вод города Кировграда/

Качество почв 
По результатам анализа кислоторастворимых форм металлов в 2018 г. было выявлено, что почвы города Кировграда загрязнены кадмием, цинком, медью и свинцом. Городские почвы суглинистые и имеют нейтральную среду. Суммарный индекс загрязнения почв металлами в городе Кировграде по цинку, меди, свинцу, кадмию, хрому, кобальту и никелю соответствует опасной категории загрязнения.
В Кировградском ГО зарегистрирована опасная категория загрязнения почвы (Zc 83,08). Также Кировградский ГО является территорией риска по микробиологическому загрязнению почв (28,5 %).

Отходы 
По данным Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления, 29 хозяйствующими субъектами Кировградского ГО за 2018 г. образовано 849,08 тыс. т отходов производства и потребления, из них отходов I—IV классов опасности — 28,71 тыс. т, в том числе отходов I класса опасности — 0,002 тыс. т; II класса опасности — < 0,001 тыс. т; III класса опасности — 20,15 тыс. т; IV класса опасности — 8,56 тыс. т. Объем образования коммунальных отходов составил 11,49 тыс. т, в том числе твердых коммунальных отходов — 11,32 тыс. т.
Наибольшее количество отходов образовано филиалом «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» — 833,71 тыс. т, из них шлаков плавки медных концентратов в отражательной печи V класса опасности — 388,23 тыс. т, отходов (хвостов) обогащения медных руд практически неопасных — 387,29 тыс. т. Наличие отходов производства и потребления на территории Кировградского ГО на конец 2018 г. (с учетом 5,88 млн т отходов на бесхозяйных объектах размещения промышленных и коммунальных отходов) составило 67,08 млн т.
На территории Кировградского ГО зарегистрировано 8 объектов размещения отходов общей площадью 205,15 га, из них 1 бесхозяйный объект размещения промышленных отходов и 1 бесхозяйный объект размещения коммунальных отходов. В Государственный реестр объектов размещения отходов включены 4 объекта размещения отходов.

Культура 
Основные учреждения культуры и образования в округе: центр детского творчества, детские художественная и музыкальная школы, культурно-досуговый центр «Русь», кинотеатр, три Дома культуры, историко-краеведческий музей, музей Висимского государственного природного заповедника, детская спортивная школа Олимпийского резерва по горным лыжам, профессиональное училище, представительство Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский государственный технический университет — УПИ», филиал Уральского государственного колледжа, библиотечная сеть, бассейн, Ледовый дворец, стадион, лыжная база «Бодрость». Висимский государственный природный заповедник, расположенный на территории округа, относится к числу особо охраняемых природных территорий Российской Федерации. На горе Ежовой с 1999 года действует Кировградский горнолыжный комплекс, где ежегодно проходят Российские соревнования по горным лыжам.

См. также 
 Кировоградский городской совет

Примечания

Ссылки 
 
 На сайте правительства Свердловской области
 На сайте «Геральдика Свердловской области»

Кировградский городской округ